Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1976 se dispute à San Francisco du  au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 1976 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1976
Compétition de tennis à San Francisco
Stanford
Tennis aux États-Unis en 1976
Sport en mars 1976